Виталий Морозов:
 Морозов, Виталий Васильевич (1932—2015) — советский геолог, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, член Союза российских писателей.
 Морозов, Виталий Николаевич (1936—2010) — советский футболист.